Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 228 dans le monde.

 Route fédérale 228 en Allemagne
 Route 228 au Québec, Canada
 Route régionale 228 en Slovénie